Lampenpoetserstruik, kuipplant met rode bloemen: Callistemon citrinus.
 Lampenpoetserstruik, heester met witte bloemen: Fothergilla major